Джон Резиг (, род. 1984) — разработчик в Академии Хана. В прошлом — JavaScript-евангелист в Mozilla Corporation. Больше всего известен как автор JavaScript-библиотеки jQuery.

Образование 
Джон Резиг закончил .

Исследовательская деятельность 
Резиг — участник Center for Discovery Informatics в Рочестерском Технологическом Институте.

Основное направление его исследований — интеллектуальный анализ данных в сетях мгновенного обмена сообщениями.

jQuery 

Джон Резиг известен как автор jQuery — JavaScript-библиотеки, фокусирующейся на взаимодействии JavaScript и HTML. Резиг опубликовал jQuery на компьютерной конференции «BarCamp» в Нью-Йорке в 2006 году.

Сейчас разработка jQuery ведётся командой добровольцев на пожертвования.

Другие разработки 
Резиг также принимал участие в создании нескольких других библиотек JavaScript. В том числе:
 FUEL (проект, разработанный для Firefox Plugin development).
 Processing.js — JavaScript интерпретатор языка Processing, предназначенного для создания визуальных эффектов.
 Sizzle — движок CSS селекторов.

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Джона Резига;
 Библиотека jQuery;
 Книга «Pro JavaScript Techniques»;

Программисты США
Mozilla
JavaScript
Выпускники Рочестерского технологического института